Europsko prvenstvo u rukometu za žene 2010. održalo se u mjesecu prosincu u Danskoj i Norveškoj. To je prvo žensko EP održano u dvije države.

Gradovi domaćini

1. krug 
16 djevojčadi je razvrstano u četiri skupine, u kojima igraju po jednostrukom liga-sustavu, odnosno, svatko sa svatkim u skupini igra po jednu utakmicu, ukupno trije utakmice.

Pobjeda se vrjednuje s dva boda, neriješeno s jednim bodom, a porazom se ne dobiva bodove. Prve trije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u drugi krug.

2. krug 
12 djevojčadi je razvrstano u dvije skupine, koje nastaju spajanjem skupina iz prvog kruga. Djevojčadi igraju po jednu utakmicu protiv djevojčadi iz pridružene skupine, ukupno još tri utakmice.

Bodovi iz prvog kruga se prenose, ali samo osvojeni protiv djevojčadiju koje su otišle u drugi krug. 

Bodovi se vrjednuju kao i u 1. krugu.

Završni krug 

6 djevojčadi igra u završnom tjednu prvenstva.

Prve dvije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u poluzavršnicu, natječući se za odličja. Treće djevojčadi iz obiju skupina igraju jedna protiv druge u borbi za 5. mjesto.

Poraženi u poluzavršnici igraju utakmicu za brončano odličje, a pobjednice u poluzavršnici idu dalje u završnicu, natječući se za zlatno odličje.

Sudionice 

16 država je izborilo nastup na natjecanju.

Domaćini:
 
 

Kvalificirani kroz kvalifikacije

Ždrijeb natjecateljskih skupina

Jakosne skupine

Natjecateljske skupine

Prvi krug

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Drugi krug

Grupa I

Grupa II

Završna faza (Herning)

Plasman

Vanjske poveznice
 Službena stranica
 Euro-EHF stranica

Ž 2010
2010
Međunarodna rukometna natjecanja u Norveškoj